Осадчее — название населённых пунктов:

Россия 
 Осадчее — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Осадчее — село в Репьёвском районе Воронежской области.

Украина 
 Осадчее — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.